By steht für:
 By (Doubs), Gemeinde im französischen Département Doubs
 By (Avesta), Teil der schwedischen Gemeinde Avesta
 -by, eine nordische oder sächsische Ortsnamenendung
 John By (1781–1836), britischer Ingenieur

BY oder by (teils aus kyrillisch БУ bzw. бу) steht als Kürzel für:
 Bayern (Landescode DE-BY nach ISO 3166-2)
 Belarus (Беларусь Belarus, Landescode nach ISO 3166-1; Kfz-Kennzeichen)
 Birmingham, Großbritannien (Kfz-Kennzeichen)
 Britannia Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Bulgan-Aimag, Mongolei (Kfz-Kennzeichen)  
 Okres Bytča, Slowakei (Kfz-Kennzeichen)
 Thomson Airways, britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Thomsonfly, ehemalige britische Fluggesellschaft (IATA-Code)

.by steht für:
 .by, die Top-Level-Domain von Weißrussland

Abkürzung